Череповецкий район — административно-территориальная единица в Вологодской области Российской Федерации. В рамках организации местного самоуправления ему соответствует одноимённое муниципальное образование Череповецкий муниципальный район.

Административный центр — город Череповец (в район не входит).

Административно-территориальные единицы
Череповецкий район в рамках административно-территориального устройства, включает 26 сельсоветов:

Муниципальные образования 

Муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, делится на 13 муниципальных образований нижнего уровня со статусом сельского поселения

История муниципального устройства 

Первоначально к 1 января 2006 года на территории муниципального района было создано 21 сельское поселение.

Законом Вологодской области от 8 апреля 2009 года были упразднены Домозеровское, Мусорское, Сурковское и Шалимовское сельские поселения (объединены в муниципальное образование Югское с центром в деревне Новое Домозерово); а также Дмитриевское и Ивановское сельские поселения (включены в Воскресенское).

Законом Вологодской области от 30 мая 2013 года было упразднено Щетинское сельское поселение (включено в Мяксинское сельское поселение).

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года были упразднены Коротовское, Николо-Раменское и Ягницкое сельские поселения (объединены в сельское поселение Уломское с административным центром в деревне Коротово).

Примечания

См. также 
 Список населённых пунктов Череповецкого района

Череповецкий район